Druga nogometna liga Herceg-Bosne je svoje peto izdanje imala u sezoni 1998./99. Bila je podijeljena u dvije skupine - Sjever i Jug.

Ljestvice

Sjever

Jug

Poveznice 
 Prva nogometna liga Herceg-Bosne 1998./99.
 Treći rang nogometne lige Herceg-Bosne 1998./99.
 Kup Herceg-Bosne 1998./99.

Izvori 
 Iljo Dominković: 70 godina NK "Sloga", Tolisa : (1947. – 2017.), Tolisa, 2017,  (str. 239-244)
 

1998-99
1998-99
 HB 2